Walter Schroeder (29 de diciembre de 1932-noviembre de 2022) fue un remero  alemán, que compitió con el equipo Unificado de Alemania en los  Juegos Olímpicos de Roma 1960 ganando una medalla de oro.

Carrera
Walter Schroeder inició su carrera en 1957, cuando fue junto con Manfred Rulffs Campeón de Alemania de remo en dos sin timonel. Poco después siguió cosechando éxitos deportivos en su país. 

En 1960 se clasificó para los Juegos Olímpicos de Roma. En la regata olímpica ganó la final en un tiempo de 5 horas y 57 minutos, llegando 18 minutos antes que la embarcación de Canadá. Los nueve atletas que componían la tripulación fueron premiados como Mejor Equipo del Año.

Después de su carrera deportiva, Schroeder comenzó una carrera académica. Después de años como profesor y conferenciante en la Universidad de Hamburgo, recibió una cátedra en el Departamento de Deportes. Es el autor de publicaciones sobre la metodología y la historia de la en el remo. Junto con su antiguo compañero, el profesor de filosofía de Hans Lenk, Schroeder publicó en 1982 un libro titulado  Las fuentes pequeñas para el entrenamiento de remo.

Referencias

Enlaces externos
olympedia 

Personas de Mecklemburgo-Pomerania Occidental
Remeros de Alemania
Remeros en los Juegos Olímpicos de Roma 1960
Medallistas olímpicos de oro del Equipo Alemán Unificado
Medallistas olímpicos de remo
Medallistas olímpicos de oro de Roma 1960